Верхлись () — деревня в Бяльском повяте Люблинского воеводства Польши. Входит в состав гмины Янув-Подляский. По данным переписи 2011 года, в деревне проживало 255 человек.

География 
Деревня расположена на востоке Польши, к югу от реки Западный Буг, вблизи государственной границы с Белоруссией, на расстоянии приблизительно 19 километров к северо-востоку от города Бяла-Подляска, административного центра повята. Абсолютная высота — 134 метра над уровнем моря. Через населённый пункт проходит региональная автодорога .

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Брестского повета Великого княжества Литовского.
Согласно «Справочной книжке Седлецкой губернии на 1875 год» деревня входила в состав гмины Павлов Константиновского уезда Седлецкой губернии. В период с 1975 по 1998 годы Верхлись входила в состав Бяльскоподляского воеводства.

Население 
Демографическая структура по состоянию на 31 марта 2011 года:

Примечания 

Населённые пункты Бяльского повета